Ostara (godin), een Germaanse lentegodin (volgens Jacob Grimm)
Ostara (The Wishing Tree), het tweede studioalbum van The Wishing Tree
Ostara (organisatie), een monarchistisch en antisemitische groepering uit het Wenen van de jaren 20